Berliner, sütemény
 Berliner, újság formátum
 Berliner, családnév

Film
 The Berliner, eredeti címe Berliner Ballade (1948) német film